|(1401) Лавонна (Lavonne) || 1935 UD || 22 октября 1935 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1402) Эри (Eri) || 1936 OC || 16 июля 1936 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1403) Идельсония (Idelsonia) || 1936 QA || 13 августа 1936 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1404) Аякс (Ajax) || 1936 QW || 17 августа 1936 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1405) Сибелиус (Sibelius) || 1936 RE || 12 сентября 1936 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1406) Комппа (Komppa) || 1936 RF || 13 сентября 1936 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1407) Линделёф (Lindelöf) || 1936 WC || 21 ноября 1936 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1408) Трусанда (Trusanda) || 1936 WF || 23 ноября 1936 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1409) Иско (Isko) || 1937 AK || 8 января 1937 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1410) Маргрет (Margret) || 1937 AL || 8 января 1937 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1411) Брауна (Brauna) || 1937 AM || 8 января 1937 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1412) Лагрула (Lagrula) || 1937 BA || 19 января 1937 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1413) Рукари (Roucarie) || 1937 CD || 12 февраля 1937 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1414) Жером (Jérôme) || 1937 CE || 12 февраля 1937 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1415) Малаутра (Malautra) || 1937 EA || 4 марта 1937 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1416) Ренаукса (Renauxa) || 1937 EC || 4 марта 1937 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1417) Валинския (Walinskia) || 1937 GH || 1 апреля 1937 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1418) Файета (Fayeta) || 1903 RG || 22 сентября 1903 || Хайдельберг || Пауль Гёц
|-
|(1419) Данзиг (Danzig) || 1929 RF || 5 сентября 1929 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1420) Радклифф (Radcliffe) || 1931 RJ || 14 сентября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1421) Эсперанто (Esperanto) || 1936 FQ || 18 марта 1936 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1422) Стрёмгрения (Strömgrenia) || 1936 QF || 23 августа 1936 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1423) Жозе (Jose) || 1936 QM || 28 августа 1936 || Уккел || J. Hunaerts
|-
|(1424) Сундмания (Sundmania) || 1937 AJ || 9 января 1937 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1425) Туорла (Tuorla) || 1937 GB || 3 апреля 1937 || Турку || K. A. Inkeri
|-
|(1426) Ривьера (Riviera) || 1937 GF || 1 апреля 1937 || Ницца || Маргарита Ложье
|-
|(1427) Рувума (Ruvuma) || 1937 KB || 16 мая 1937 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1428) Момбаса (Mombasa) || 1937 NO || 5 июля 1937 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1429) Пемба (Pemba) || 1937 NH || 2 июля 1937 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1430) Сомали (Somalia) || 1937 NK || 5 июля 1937 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1431) Луанда (Luanda) || 1937 OB || 29 июля 1937 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1432) Эфиопия (Ethiopia) || 1937 PG || 1 августа 1937 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1433) Жерамтина (Geramtina) || 1937 UC || 30 октября 1937 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1434) Марго (Margot) || 1936 FD1 || 19 марта 1936 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1435) Гарлена (Garlena) || 1936 WE || 23 ноября 1936 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1436) Салонта (Salonta) || 1936 YA || 11 декабря 1936 || Будапешт || Д. Кулин
|-
| (1437) Диомед (Diomedes) || 1937 PB || 3 августа 1937 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1438) Венделина (Wendeline) || 1937 TC || 11 октября 1937 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1439) Фогтия (Vogtia) || 1937 TE || 11 октября 1937 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1440) Ростия (Rostia) || 1937 TF || 11 октября 1937 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1441) Бойяи (Bolyai) || 1937 WA || 26 ноября 1937 || Будапешт || Д. Кулин
|-
|(1442) Корвина (Corvina) || 1937 YF || 29 декабря 1937 || Будапешт || Д. Кулин
|-
|(1443) Руппина (Ruppina) || 1937 YG || 29 декабря 1937 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1444) Паннония (Pannonia) || 1938 AE || 6 января 1938 || Будапешт || Д. Кулин
|-
|(1445) Конкойя (Konkolya) || 1938 AF || 6 января 1938 || Будапешт || Д. Кулин
|-
|(1446) Силланпяя (Sillanpää) || 1938 BA || 26 января 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1447) Утра (Utra) || 1938 BB || 26 января 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1448) Линдбладия (Lindbladia) || 1938 DF || 16 февраля 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1449) Виртанен (Virtanen) || 1938 DO || 20 февраля 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1450) Раймонда (Raimonda) || 1938 DP || 20 февраля 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1451) Гранё (Granö) || 1938 DT || 22 февраля 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1452) Гунния (Hunnia) || 1938 DZ || 26 февраля 1938 || Будапешт || Д. Кулин
|-
|(1453) Фенния (Fennia) || 1938 ED || 8 марта 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1454) Калевала (Kalevala) || 1936 DO || 16 февраля 1936 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1455) Митчелла (Mitchella) || 1937 LF || 5 июня 1937 || Хайдельберг || A. Bohrmann
|-
|(1456) Салдана (Saldanha) || 1937 NG || 2 июля 1937 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1457) Анкара (Ankara) || 1937 PA || 3 августа 1937 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1458) Миневра (Mineura) || 1937 RC || 1 сентября 1937 || Уккел || Фернанд Риго
|-
|(1459) Магния (Magnya) || 1937 VA || 4 ноября 1937 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1460) Халтия (Haltia) || 1937 WC || 24 ноября 1937 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1461) Жан-Жак (Jean-Jacques) || 1937 YL || 30 декабря 1937 || Ницца || Маргарита Ложье
|-
|(1462) Заменгоф (Zamenhof) || 1938 CA || 6 февраля 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1463) Норденмаркия (Nordenmarkia) || 1938 CB || 6 февраля 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1464) Армистиция (Armisticia) || 1939 VO || 11 ноября 1939 || Уильямс-Бэй || Жорж ван Бисбрук
|-
|(1465) Автонома (Autonoma) || 1938 FA || 20 марта 1938 || Гамбург || Арно Вахман
|-
|(1466) Мюндлерия (Mündleria) || 1938 KA || 31 мая 1938 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1467) Машона (Mashona) || 1938 OE || 30 июля 1938 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1468) Зомба (Zomba) || 1938 PA || 23 июля 1938 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1469) Линзия (Linzia) || 1938 QD || 19 августа 1938 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1470) Карла (Carla) || 1938 SD || 17 сентября 1938 || Хайдельберг || A. Bohrmann
|-
|(1471) Торнио (Tornio) || 1938 SL || 16 сентября 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1472) Муонио (Muonio) || 1938 UQ || 18 октября 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1473) Оунас (Ounas) || 1938 UT || 22 октября 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1474) Бейра (Beira) || 1935 QY || 20 августа 1935 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1475) Ялта (Yalta) || 1935 SM || 21 сентября 1935 || Крым (Симеиз) || Пелагея Шайн
|-
|(1476) Кокс (Cox) || 1936 RA || 10 сентября 1936 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1477) Бонсдорффия (Bonsdorffia) || 1938 CC || 6 февраля 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1478) Вихури (Vihuri) || 1938 CF || 6 февраля 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1479) Инкери (Inkeri) || 1938 DE || 16 февраля 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1480) Аунус (Aunus) || 1938 DK || 18 февраля 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1481) Тюбингия (Tübingia) || 1938 DR || 7 февраля 1938 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1482) Себастьяна (Sebastiana) || 1938 DA || 20 февраля 1938 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1483) Хакойла (Hakoila) || 1938 DJ1 || 24 февраля 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1484) Пострема (Postrema) || 1938 HC || 29 апреля 1938 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1485) Иза (Isa) || 1938 OB || 28 июля 1938 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1486) Марилин (Marilyn) || 1938 QA || 23 августа 1938 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1487) Бода (Boda) || 1938 WC || 17 ноября 1938 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1488) Аура (Aura) || 1938 XE || 15 декабря 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1489) Аттила (Attila) || 1939 GC || 12 апреля 1939 || Будапешт || Д. Кулин
|-
|(1490) Лимпопо (Limpopo) || 1936 LB || 14 июня 1936 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1491) Бальдуинус (Balduinus) || 1938 EJ || 23 февраля 1938 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1492) Оппольцер (Oppolzer) || 1938 FL || 23 марта 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1493) Зигрид (Sigrid) || 1938 QB || 26 августа 1938 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1494) Саво (Savo) || 1938 SJ || 16 сентября 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1495) Хельсинки (Helsinki) || 1938 SW || 21 сентября 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1496) Турку (Turku) || 1938 SA1 || 22 сентября 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1497) Тампере (Tampere) || 1938 SB1 || 22 сентября 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1498) Лахти (Lahti) || 1938 SK1 || 16 сентября 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1499) Пори (Pori) || 1938 UF || 16 октября 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1500) Ювяскюля (Jyväskylä) || 1938 UH || 16 октября 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|}